Morogoro è una città della Tanzania, da cui prendono nome anche:

 la regione di Morogoro
 il distretto urbano di Morogoro
 il distretto rurale di Morogoro
 la diocesi di Morogoro